Australian Open 2023 – turniej legend w grze mieszanej – zawody legend w grze mieszanej, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zostały rozegrane trzy mecze w dniach 23 i 25 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Turniej miał charakter tylko pokazowy, bez wyłaniania zwycięzcy.

Bibliografia 
 
 
 

Australian Open 2023
Australian Open – turniej legend w grze mieszanej